Дискография хеви-метал группы Sabaton включает десять студийных альбомов, в основном посвященных военной тематике. Один из самых успешных альбомов, Carolus Rex записан на шведском и английском языках, получил золотую сертификацию в Польше и платиновую в Швеции, был продан в количестве  экземпляров и считается «самым успешным альбомом хэви-метала в Швеции» .

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Синглы

Примечания

Комментарии

Источники 

Sabaton

|Sabaton
Sabaton